

Мартиновська — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Мартиновська — присілок, Нюксенський район, Вологодська область